

Persone
 Faye Reagan, pseudonimo di Faye Jillian Henning (1988) – ex attrice pornografica statunitense
 Jimmy Reagan (1891-1975) – pugile statunitense
 Johnny Reagan (1926-2018) – American college baseball coach
 Nancy Reagan, nata Anne Frances Robbins (1921-2016)– attrice e first lady statunitense, moglie di Ronald Reagan
 Ronald Reagan (1911-2004) – politico e attore statunitense

Altro
 Dottrina Reagan – dottrina politica statunitense
 USS Ronald Reagan – portaerei a propulsione nucleare della US Navy